In the Balance – cortometraggio del 1912 prodotto  dalla Republic Motion Picture Mfg. Co.
In the Balance – film del 1917 diretto da Paul Scardon
In the Balance – cortometraggio del 1994 diretto da Nathan Todd Sims